La Copa México 1939-40 fue la 24° edición de la Copa México, Se disputó entre el 28 de marzo y el 28 de abril de 1940. La conquistó el Asturias F.C. que de esta forma obtuvo su séptimo título de Copa en la época amateur del fútbol mexicano.

Fase final

Enlaces externos 
Mexico - Statistics of Copa México in season 1939/1940. (RSSSF)

1940
Fútbol en 1940
Deporte en México en 1940